Lord-Mayor este primarul entității administrative City of London, având rangul de ministru, și conducătorul districtului financiar al Londrei (). Nu trebuie confundat cu primarul Londrei, care conduce o suprafață mai mare (Greater London).

Lord-Mayor este ales în fiecare an la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie și intră în funcție în noiembrie. A doua zi după inaugurare are loc Lord Mayor's Show, în timpul căruia are loc o paradă; Lordul Primar trece de la cartierul de afaceri al orașului Fleet Street la Westminster pentru a jura credință monarhului în prezența judecătorilor la .

Rolul Lordului Mayor este mai mult ceremonial și social decât politic; el are totuși importantul rol de a promova afacerile londoneze în străinătate; de asemenea, el îndeplinește funcția de cancelar al universității .

Actualul Lord-Mayor este , din 2019.

Referințe

Legături externe 
Lord Mayor's Show
City of London portal

Vezi și
 Biserica St Dunstan-in-the-West, EC4

Londra